Фултон (устар. Фультон) — распространённая англо-американская фамилия или топоним.

Фамилия 
 Фултон, Грант (род. 1973) — южноафриканский хоккеист на траве.
 Фултон, Джон Фаркуар (1899—1960) — американский и канадский физиолог.
 Фултон, Крейг (род. 1974) — южноафриканский хоккеист (хоккей на траве).
 Фултон, Кристиан (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Фултон, Роберт (1765—1815) — американский инженер и изобретатель, создатель первого парохода.
 Фултон, Роберт Генри Гервейз (род. 1948) — британский военачальник, губернатор Гибралтара.
 Фултон, Стивен (род. 1994) — американский боксёр-профессионал.
 Фултон, Уильям (род. 1939) — американский математик, специализирующийся на алгебраической геометрии.
 Фултон, Фицхью (1925—2015) — американский лётчик-испытатель.
 Фултон, Хеймиш (род. 1998) — английский художник.
 Фултон, Эйлин (род. 1933) — американская актриса.

Топоним 
 Фултон — город в США, штат Миссури.
  — город в США, штат Нью-Йорк.

См. также 
 Фултонская речь Уинстона Черчилля